Eintracht (lateinisch ) ist ein friedlicher Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe.

Eintracht, wie auch Concordia, ist Namensbestandteil von:
 Sportvereinen,
 wie Eintracht Frankfurt, Eintracht Braunschweig, Eintracht Trier, Eintracht Wetzlar, Eintracht Hildesheim, Eintracht Rheine
 oder FC Concordia Wilhelmsruh, 1. SV Concordia Delitzsch, FC Concordia Basel oder RV Concordia Hannover von 1909. Siehe auch: Fußballvereinsname
 Versicherungen und Sozialdienstleistern, wie Krankenkasse Eintracht Heusenstamm, der Concordia Verein zur Förderung des Wohles der Arbeiter, der Presseclub Concordia, die deutsche Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit oder die Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung.
 Betrieben und Anlagen im Bergbau, wie die Zeche Concordia, Zeche Eintracht Tiefbau, Grube Concordia, Eintracht Braunkohlenwerke und Brikettfabriken AG, die umgangssprachlich oft nur als Eintracht bezeichnet wurde.
 Gesangsvereinen, beispielsweise des Männergesangsvereins Eintracht Limburg.
 Geselligkeitsvereinen, beispielsweise des 1828 als Gesangs- und Geselligkeitvereins gegründeten Vereins Concordia in Neustadt an der Aisch
 Orden, siehe Orden der Eintracht
 Freimaurerlogen, siehe Johannisloge Zur Eintracht, Große Freimaurerloge „Zur Eintracht“, Carl zur Eintracht, Zur wahren Eintracht.

Eintracht in der Kunst 
Die Inschrift auf dem lübischen Holstentor ,  („Eintracht zu Hause, Friede den Märkten“) drückt das Selbstbewusstsein der Handelsrepublik Lübeck aus.

Siehe auch 
 Concordia (Begriffsklärung)
 Einigkeit (Begriffsklärung)
 Zwietracht
 Zur Eintracht

Weblinks 

Vereinswesen
Soziale Beziehung
Vereinsname
Tugend